Richey est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Clémence Richey (1856-1895), artiste peintre française ;
 Helen Richey (1909-1947), aviatrice américaine pionnière ;
 James Ernest Richey (1886-1968), géologue britannique ;
 Matthew Henry Richey (1828-1911), homme politique canadien ;
 Nancy Richey (ou Nancy Gunter) (1942-), joueuse de tennis américaine ;
 Rachele Richey, actrice pornographique américaine.

Toponyme 

 Richey (Montana)

Patronyme anglais